Redlynch – miejscowość w Queensland (Australia)
 Redlynch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Redlynch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire